Peder Skram (skib) har flere betydninger:

Skibe der i den danske Marine har haft navnet Peder Skram.

Navnet henviser til søhelten og adelsmanden Peder Skram.

 Panserfregatten Peder Skram – Søsat 1864, og i tjeneste fra 1866 til 1885.
 Kystpanserskibet Peder Skram – Søsat 1908 og i tjeneste fra 1909 til 1943. Overtaget af Tyskland og sænket 1945.
 Fregatten Peder Skram – Søsat 1965 og i tjeneste fra 1966 til 1990. Nu museumsskib. Lagde navn til Peder Skram-klassen

Indeks over skibsnavne